Мархлевський Анатолій Цирільович (1935—2013) — український хоровий диригент
 Леон Мархлевський (1869—1946) — польський вчений, хімік
 Юліан Мархлевський (1866—1925) — громадський діяч польського та міжнародного революційного руху в 80-х рр. XIX ст.